Empresaris del sectors taurins i cinematogràfics:
Pere Balañá i Espinós (1883-1965).
Pedro Balañá Forts, fill de Pere Balañá Espinós.
Pedro Balañá Mumbrú, fill de Pedro Balañá Forts.

Vegeu també 
 Pere Balañà i Bonvehí